Зинија има више значења:
 Зинија (Илиноис)
 Зинија (Охајо)